Оричи  — железнодорожная станция, станция Кировского отделения Горьковской железной дороги. Главная и единственная пассажирская железнодорожная станция поселка Оричи. Обслуживает пассажирские и грузовые перевозки. Начальник станции Кокарев Антон Андреевич (2019-н.в.)

Движение поездов

Примечания 

Станции Кировского региона Горьковской железной дороги
Железнодорожные станции и платформы Кировской области